Волосское () — село, Волосский сельский совет, Днепровский район,
Днепропетровская область, Украина.

Код КОАТУУ — 1221481501. Население по переписи 2001 года составляло 1362 человека.

Является административным центром Волосского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Майорка, Ракшевка и Червоный Садок.

Географическое положение 
Село Волосское находится на правом берегу реки Днепр в месте впадения в него реки Мокрая Сура, выше по течению на противоположном берегу реки Мокрая Сура расположено село Днепровое (бывшая немецкая колония Ямбург), ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Майорка, на противоположном берегу — село Перше Травня. У с. Волосское, между порогами Сурским и Лоханским находится скалистая гряда, которая известна у местных жителей под названием «Стрильча Скеля». Культурный слой стоянки «Стрильча Скеля» имеет три культурных горизонта: верхний горизонт относится к раннекатакомбному и позднеямному времени, второй горизонт относится к доямному времени, нижний культурный горизонт по формам сосудов, их орнаментам и по орудиям резко отделяется от среднего горизонта и совершенно с ним не связан Раскопки производила  одна из первых женщин в Российской империи, проводивших самостоятельные археологические изыскания Екатерина Мельник-Антонович (1859—1942), сделавшая сообщение об этом на Всероссийском археологическом съезде в Москве (1890).

История 
 Археологические раскопки свидетельствуют о том, что местность, на которой расположено село Волосское, была заселена еще в древние времена. Здесь обнаружены поселение позднего палеолита (более 16 тыс. лет тому назад).
 Волосский могильник и поселение Васильевка в районе днепровских порогов датируются эпохой мезолита (13—7 тыс. лет назад). Найдено древнее захоронение людей средиземноморского грацильного антропологического типа (8 тыс. до н. э.) со следами насильственной смерти.
 В районе села Волосское исследованы поселение эпохи неолита сурско-днепровской культуры (IV тысячелетие до н. э.) и несколько поселений и курганов периода бронзы (III—I тысячелетия до н. э.).
 Около села раскопан скифский курган (V—III вв. до н. э.) и обнаружены раннеславянские поселения и могильник черняховской культуры (II—VI вв. н. э.), а также раннеславянское поселение антов (Пеньковская культура) VII—VIII вв. и древнерусское поселение XII—XIII веков.
 Село Волосское основано в 1769 году валахами, переселенными сюда запорожскими казаками, которые отбили у татар под Очаковом во время русско-турецкой войны целое село, захваченное под Яссами.

Экономика 
 ООО «Стил-Агро».
 База отдыха «Барракуда».
 ФХ «Малик».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 Дом культуры.
 Храм святого Архистратига Михаила Днепропетровской епархии УПЦ.
 Благотворительный фонд «Помогаем».

Знаменитые уроженцы 
 Александра Фирсовна Братута (13 ноября 1909 — 25 сентября 1998) — передовик советского сельского хозяйства, свинарка колхоза имени Шевченко Солонянского района Днепропетровской области, Герой Социалистического Труда (1958).
 Журавка, Иван Герасимович (1913—1999) — участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., полный кавалер ордена Славы.
 Капацин Павел Андреевич (1917—1991) — участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Иващенко Иван Игнатьевич (1916—2001) — Герой Советского Союза, уроженец с. Майорка. Похоронен в г. Днепропетровск.

Достопримечательности 
 Мемориальный комплекс советским солдатам
 На 30 годовщину победы СССР во Второй мировой войне сооружен мемориальный комплекс советским солдатам. 
 Памятник "волоському горіху" (грецкому ореху) открыт осенью 2017 года неподалёку от офиса старосты села.
 Екатерининская миля
 В 1787 году российская императрица Екатерина II решила сама осмотреть земли, приобретенные в результате русско-турецких войн. На Украине, по которой она путешествовала с огромной свитой и большой помпой, её путь был отмечен памятными знаками, т. н. екатерининскими милями, которые сохранились в различных регионах страны всего 8 (из них пять в Крыму). Их можно видеть у Преображенского собора в Днепре, у Ханского дворца в Бахчисарае, во дворе краеведческого музея в Старом Крыму и т. д. У села Волосское среди кукурузного поля сохранилась, по-видимому, самая настоящая, не приукрашенная и не реставрировавшаяся Екатерининская миля. Она сложена из потрепанных временем известняковых блоков и оберегается местными жителями.

Галерея

Примечания

Ссылки